Il singolare del torneo di tennis Acura Classic 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Justine Henin-Hardenne che ha battuto in finale Kim Clijsters 3-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Kim Clijsters (finale)
 Justine Henin-Hardenne (campionessa)
 Lindsay Davenport (semifinali)
 Jennifer Capriati (secondo turno)
 Chanda Rubin (quarti di finale)
 Daniela Hantuchová (terzo turno)
 Ai Sugiyama (secondo turno)

 Jelena Dokić (terzo turno)
 Magdalena Maleeva (terzo turno)
 Conchita Martínez (secondo turno)
 Amanda Coetzer (secondo turno)
 Elena Dement'eva (terzo turno)
 Meghann Shaughnessy (secondo turno)
 Silvia Farina Elia (secondo turno)
 Elena Bovina (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Acura Classic 2003